Lake Butler (Union County), de hoofdplaats van Union County, Florida, Verenigde Staten
Lake Butler (Orange County), een census-designated place in Orange County, Florida, Verenigde Staten